Ясмани Копельо Эскобар (; род. 15 апреля 1987) — турецкий и кубинский легкоатлет, специализирующийся в беге на 400 метров с барьерами. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года. Чемпион Европы (2016). Двукратный чемпион Турции.

Биография 
Свою спортивную карьеру начал в родной Кубе, где выступал на дистанции 400 метров и в барьерных дисциплинах (110 и 400 метров). Становился серебряным призёром чемпионата Центральной Америки и стран Карибского бассейна, выигрывал Ибероамериканский чемпионат в эстафете 4×400 метров.

В 2012 году уехал в Турцию и начал выступать за клуб Фенербахче из Стамбула. В октябре 2013 года получил гражданство своей новой родины, а с мая 2014 года IAAF официально разрешила Ясмани выступать под турецким флагом.

Выступал в финале чемпионата мира 2015 года, где финишировала 6-м с результатом 48,96.

В 2016 году стал чемпионом Европы в беге на 400 метров с барьерами, опередив испанца Серхио Фернандеса и действующего чемпиона Карима Хуссейна из Швейцарии. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро завоевал бронзовую медаль, установив в финале новый рекорд Турции — 47,92.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Ясмани Копельо на сайте all-athletics.com
 Профиль Ясмани Копельо на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации
 Профиль Ясмани Копельо на сайте Олимпийских игр 2016 года

Бегуны с барьерами Кубы
Бегуны с барьерами Турции
Бегуны на короткие дистанции Турции
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы Средиземноморских игр по лёгкой атлетике